Solex (bromfiets), een rijwiel met hulpmotor
 Solex (carburateur), een fabrikant van carburateurs
 Solex (muzikant), de naam van de Amsterdamse soloartiest Elisabeth Esselink